Результати сезону 1968-69 у вищій лізі грецького футболу Альфа Етнікі

Турнірна таблиця 

О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;

 Примітки
АЕК Афіни оштрафовано на 1 очко

Ігри 

Змінені результати:
ОФІ — АЕК Афіни 0-2, зараховано 2-0

Плей-оф 
 Перехідні ігри
Проодефтікі — Аполлон Афіни 1-0, 0-1 / 3-я гра: 0-0 (Проодефтікі виграв жеребкуванням)
Олімпіакос Волос — Верія 2-1, 2-3 / 3rd: 2-1

Посилання 
 Official Greek FA Site 
 Greek SuperLeague official Site 
 SuperLeague Statistics

Грецька Суперліга
1968 у футболі
1969 у футболі